Сезон ВНБА 1998 — стал 2-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, во второй раз подряд, стал клуб «Хьюстон Кометс». С этого чемпионата стала присуждаться награда лучшему новичку года. В этом году все участники турнира провели в регулярном чемпионате по 30 матчей, на 2 больше, чем в прошлом.

В регулярном чемпионате приняло участие 10 команд, на 2 больше, чем в прошлом, потому что в межсезонье ВНБА пополнило две новые команды, «Детройт Шок» и «Вашингтон Мистикс». 28 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 1998 года под 1-м номером клубом «Юта Старз» была выбрана центровая Марго Дыдек, выступавшая до этого в чемпионате Испании за «Пул Хетафе». Под 2-м номером на том драфте командой «Сакраменто Монархс» была выбрана защитник Тиша Пенишейру из университета Старого Доминиона.

Регулярный сезон стартовал 11 июня матчем между прошлогодним финалистом, командой «Нью-Йорк Либерти», и клубом «Кливленд Рокерс», в котором «Рокерс» победили со счётом 78:71. Регулярный сезон в том году закончился 19 августа, MVP которого второй год подряд была признана Синтия Купер из «Хьюстон Кометс». Наставник команды «Хьюстон Кометс», Ван Ченселлор, был признан тренером года, а Трейси Рид, седьмой номер драфта, из «Шарлотт Стинг» — новичком года. Официально сезон 1998 года завершился 1 сентября, когда «Хьюстон Кометс» переиграл в решающем матче финальной серии до двух побед команду «Финикс Меркури», а MVP финала также второй год кряду была признана защитник «Кометс» Синтия Купер.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ЖНБА: Синтия Купер, Хьюстон Кометс
 Самый ценный игрок финала: Синтия Купер, Хьюстон Кометс
 Новичок года ЖНБА: Трейси Рид, Шарлотт Стинг
 Лучший оборонительный игрок: Тереза Уизерспун, Нью-Йорк Либерти
 Приз за спортивное поведение: Сьюзи Макконнелл, Кливленд Рокерс
 Тренер года: Ван Ченселлор, Хьюстон Кометс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Шерил Свупс (Хьюстон Кометс)
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ц Дженнифер Гиллом (Финикс Меркури)
 З Синтия Купер (Хьюстон Кометс)
 З Сьюзи Макконнелл (Кливленд Рокерс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Ева Немцова (Кливленд Рокерс)
 Ф Синди Браун (Детройт Шок)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Тереза Уизерспун (Нью-Йорк Либерти)
 З Андреа Стинсон (Шарлотт Стинг)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 1998